Anordnung bezeichnet:

 eine Weisung
 Anordnung (Recht), eine behördliche Entscheidung
 Formation, eine in einer bestimmten Ordnung vollzogene Formation 
 Anordnung (Patentwesen), in Patentschriften typische Formulierung für ein Gebilde mit einer bestimmten Wirkung 
 Ordnungsrelation in der Mathematik, speziell dort
 eine mit dessen algebraischer Struktur verträgliche Anordnung eines angeordneten Körpers, siehe geordneter Körper.

Siehe auch:
 Kollation